Esistono più comuni francesi con questo nome

La Selve – Aisne
La Selve – Aveyron